Nico Rosberg (født 27. juni 1985 i Wiesbaden, Vesttyskland) er en tidligere tysk-finsk racerkører. Han kørte i Formel 1 fra 2006 til 2016. Han er søn af 1982-verdensmesteren Keke Rosberg.

Han debuterede i Formel 1 i 2006, hvor han kørte for Williams F1. Det gjorde han indtil 2010, hvor han skiftede til det nye Mercedes GP, som Mercedes købte af 2009-verdensmestrene, Brawn GP. Han kørte sammen med den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher i årene 2010-2012, indtil Lewis Hamilton skiftede til teamet i 2013. Nico Rosberg nåede at vinde verdensmesterskabet i 2016 hvorefter han indstillede karrieren den 2. december 2016.

Resultater 
Rosberg fik sin Formel 1-debut i 2006 i Bahrain. Han blev noteret for at have kørt den hurtigste omgang i sit første Formel 1-løb. Han opnåede i 2008 sin første podieplacering med en tredjeplads i det australske Grand Prix i Melbourne. Han vandt sin første Formel 1-sejr i Kina den 15. april 2012. Han vandt sin anden F1-sejr i Monaco den 26. maj 2013 og fulgte op med en sejr på Silverstone senere samme år.

I 2014 vandt Rosberg åbningsløbet i Melbourne. Dette var hans fjerde sejr i Formel 1. Den 25. maj 2014 vandt Rosberg for andet år i træk i Monaco. Det er i øvrigt denne by, han er vokset op i, så han kender alt til grand prixet. Den 24. maj 2015 vandt Rosberg for tredje år i træk i Monaco, efter at Mercedes havde fået en katastrofal ordre til at hente Hamilton i pit.

27. november 2016 vandt Rosberg verdensmesterskabet i Formel 1 foran team-kammerat Lewis Hamilton.

Komplette Formel 1-resultater 
(Løb i fed indikerer pole position) (Løb i skråskrift indikerer hurtigste omgang)

 Færdiggjorde ikke løbet, men blev kvalificeret, da han havde gennemført over 90% af løbsdistancen.
 Halve points tildelt da mindre end 75% af løbs distancen blev gennemført.

Kilde

Eksterne henvisninger 

 Nico Rosbergs hjemmeside
 Nico Rosberg - formula1.com
 

Formel 1-kørere fra Finland
Formel 1-kørere fra Tyskland
Personer fra Wiesbaden